B 320 bezeichnet:

 Bundesstraße 320, eine Bundesstraße in Deutschland
 Ennstal Straße, eine Landesstraße in Österreich

Abkürzung